Rosenkugel steht für:

 farbige Glaskugeln, als Gartendekoration verwendet, siehe Gartenkugel
 Die Rosenkugel, Erzählung von Christine Lavant von 1956